Jacob van Foreest kan verwijzen naar:

 Jacob van Foreest (1533-1586)
 Jacob van Foreest (1556-1624)
 Jacob van Foreest (1640-1708)
 Jacob van Foreest (1731-1783)
 Jacob van Foreest (1778-1854)